Kostschool of internaat, waaronder:
Schippersinternaat, een huis voor schipperskinderen die naar school moeten
Jeugdzorginternaat, een instelling voor probleemjongeren in Nederland